Sclater se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip Lutley Sclater
 William Lutley Sclater